, une communauté dans le comté de New Castle dans le Delaware.
 Holiday Hills, un village du comté de McHenry dans l'Illinois.
 , une série de collines, faisant partie de la chaîne Selkirk, dans le comté de Spokane dans l'État de Washington.